Byurakan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Byurakan ligger  meter över havet och antalet invånare är . Utanför orten ligger Byurakanobservatoriet.

Terrängen runt Byurakan är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Dzhantepe,  meter över havet,  kilometer norr om Byurakan. Runt Byurakan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ashtarak,  kilometer sydost om Byurakan. 

Trakten runt Byurakan består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn